Фрејм рилеј свич () је уређај који прави виртуелну путању за повезивање удаљених ЛАН мрежа са широкопојасним ВАН мрежама. -{Frame Relay}- мрежа постоји између ЛАН граничног уређаја (обично је то рутер) и неког свича. Технологија која се користи за то повезивање користи зависи од провајдера услуге. Сложеност технологије захтева дубоко разумевање начина на који -{Frame Relay}- ради. Без тог разумевања, јако је тешко утврдити евентуални квар и перформансе фрејм рилеја.

Спољашње везе 
-{
  – Multiprotocol Interconnect over Frame Relay
  – PPP in Frame Relay
  – Multiprotocol Interconnect over Frame Relay
 The IP/MPLS Forum (MPLS, Frame Relay, and ATM)
 Cisco Frame Relay Tutorial
 Frame Relay animation
}-
Рачунарство
Интернет
Рачунарске мреже